Gelenkscheibe steht für:
 Discus articularis in der Medizin
 Hardyscheibe in der Technik